Патимат Хизриевна Хизроева (20 марта 1925, с. Урма Левашинский район ДАССР РСФСР СССР — 10 июля 2005) — советская актриса театра и кино, народная артистка Дагестанской АССР (1955), заслуженная артистка РСФСР (1960), народная артистка РСФСР (1981).

Актёрская карьера 
Пришла в театр из самодеятельности (1943). Начала сценическую деятельность в Аварском драматическом театре им. Г. Цадасы. Исполнительница народных песен. Скончалась 10 июля 2005 года.

Работы в театре 
  — «Честь» Ширванзаде — Сусан
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Нина Павловна Коринкина
  — «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера — Луиза
  — «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Лида
  — «Отелло» Шекспира — Дездемона
  — «Вдохновенная певица» Залова — Марина
  — «Женитьба Фигаро» Бомарше — Графиня
  — «Горянка» Гамзатова — Вера Васильевна
  — «Палата» Алёшина — Ксения Ивановна
  — «Покаяние Хирача» Алиевой — Ханича

Работы в кино 
 1970 — Канатоходец — мать Мурата
 1975 — Горянка — Хадижат, мать Асият
 1982 — Тайна синих гор — эпизод
 1986 — Баллада о старом оружии — Патимат
 1986 — Сказание о храбром Хочбаре — эпизод
 1988 — Очень скучная история — мать
 1992 — Шамиль - рай под тенью сабель — мать Шамиля

Примечания 

Члены КПСС
Народные артисты Дагестанской АССР